

События 
 В майские иды децемвиры отказываются сложить свои полномочия.
 449 (451) — Волнения в Риме. Процесс Вергинии. Децемвиры слагают полномочия. Выборы плебейских трибунов и консулов.
 Арест Клавдия Красса. Введение в Риме трибутных комиций и плебисцитов. Закон Валерия и Горация (448) о подтверждении неприкосновенности народных трибунов, допущении трибунских комиций к законодательной власти. На всеобщее обозрение выставлены 12 таблиц. Процесс над Апп. Клавдием, затем Сп. Оппием. Они покончили с собой, не дожидаясь суда. Осуждён и изгнан М.Клавдий. Остальные децемвиры отправились в изгнание.
 Победа Л. Валерия над эквами и вольсками, М. Горация над сабинянами. Сенаторы отказали консулам в триумфе, триумф присуждён народным собранием.
 Август — Афинский архонт-эпоним Педий.
 Около города Саламин на Кипре афинский флот разбил флот финикиян, киликийцев и киприотов, а затем десант разбил персидское войско на суше. Заключение Каллиева мира — окончание греко-персидских войн (начались в 500 до н. э.). Персы признают независимость греческих городов Малой Азии. Перикл предлагает созвать общегреческий конгресс. Спарта отказывается принять в нём участие. Возобновление военных действий, которые идут с переменным успехом.
 Смерть Кимона (504—449) (ок. 510 — ок. 450).

Римская республика 

 Децемвиры с консульской властью: Аппий Клавдий Красс Региллен Сабин (в 3-й раз), Марк Корнелий Малугинен (во 2-й раз), Марк Сергий Эсквилин (во 2-й раз), Луций Минуций Эсквилин Авгурин (во 2-й раз), Квинт Фабий Вибулан (во 2-й раз, все — патриции), Квинт Петелий Либон Визол (во 2-й раз), Тит Антоний Меренда (во 2-й раз), Кезон Дуиллий Лонг (во 2-й раз), Спурий Оппий Корницен (во 2-й раз) и Маний Рабулей (во 2-й раз, все — плебеи); Консулы: Луций Валерий Потит и Марк Гораций Барбат (оба — патриции); народные трибуны: Аппий Виллий, Гай Апроний, Гай Оппий, Гай Сициний, Луций Вергиний, Луций Ицилий, Марк Дуиллий, Марк Помпоний, Марк Тициний и Публий Нумиторий.

Скончались 
 449, ок. — Кимон (род. ок. 510 до н. э.), полководец и политический деятель Афин.

См. также

Примечания